

Події

Ігрові релізи 
Список відеоігор, випущених у 2011 році в Європі.

Див. також 

 Інші події цього року
 Back to the Future: The Game Episode 1. It’s About Time

Примітки 

Роки у відеоіграх
2011
2010-ті